Xian de Nancheng (), dans la province du Jiangxi en Chine